

Geografia

Austria 
 Aigen im Ennstal – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Liezen
 Aigen im Mühlkreis – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Rohrbach

Osoby 
 Carl AIgen – niemiecki malarz

Zobacz też 
 Eigen
 Ludweis-Aigen